

Diritto 
 Codice penale o codice criminale – corpo organico di disposizioni di diritto penale
 Codice penale – codice penale in vigore nella Repubblica Italiana
 Codice penale – codice penale in vigore in Svizzera

Cinema 
 Codice penale (The Criminal Code) – film del 1931 diretto da Howard Hawks 
 Codice criminale (Mongo's Back in Town) – film del 1971 diretto da Marvin J. Chomsky 
 Codice criminale (No Code of Conduct) – film del 1998 diretto da Bret Michaels
 Codice criminale (Trespass Against Us) – film del 2016 diretto da Adam Smith